Głowno – miasto i gmina miejska w północnej części województwa łódzkiego, w powiecie zgierskim
 Głowno – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim
 Głowno – dawna gmina w województwie łódzkim
 Głowno – dawna gromada w powiecie łowickim w województwie łódzkim
 Głowno – stacja kolejowa w Głownie

Zobacz też 
 Dekanat Głowno
 Stal Głowno